Flokati steht für:

 Flokatiteppich
 Flokati House Club, Münchner Szeneinstitution, siehe Ultraschall (Club) #Ultraschall II

Siehe auch: